И́ва цельноли́стная () — вид цветковых растений из рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Приморье, Корейский полуостров и Японию (острова Хонсю, Кюсю).

Произрастает по сырым лугам, долинам, берегам рек.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой 1—3 м. Ветви раскидистые, равновысокие, прямые; двулетние жёлтые или красноватые, блестящие, с самого начала голые.

Прилистники отсутствуют. Листорасположение почти супротивное. Листья узко-продолговатые, длиной 2—7 см, шириной 1—1,8 см, с обоих концов округлые, почти сидячие и стеблеобъемлющие, на верхушке с коротким остроконечием, в основании немного выемчатые, молодые часто красноватые, взрослые сверху темновато-зелёные, снизу резко сизые, на черешках длиной около 2 мм.

Серёжки густоцветковые, женские длиной до 1,5 см, изогнутые, тонкие. Прицветные чешуи обратнояйцевидные, тёмно-бурые, почти чёрные, длиной до 1,5 мм, слабо волосистые, иногда почти голые. Тычинки в числе двух, целиком сросшиеся и одиночным, задним, яйцевидным нектарником. Завязь кубарчатая, длиной около 1,5 мм, негусто шелковистая, почти сидячая, с голым столбиком длиной 0,3 мм и мелкими, плосковатыми, двух—четырёх-раздельными рыльцами.

Плод — прижато-шелковистая коробочка длиной до 3 мм.

Цветение начинается в мае, до распускания листьев.

Таксономия 
Вид Ива цельнолистная входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Ива
Кустарники
Флора Восточной Азии